Ушья - топоним в России:

Населённые пункты 
 Ушья — посёлок в Таборинском муниципальном районе Свердловской области.
 Ушья — деревня в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

Реки  
 Ушья (приток Тавды) — река протекает в Свердловской области, Тюменской области. 
 Ушья (приток Чёрной) — река протекает в Ханты-Мансийском АО.